Список банков Венгрии представлен по состоянию на 15 января 2011 года и основан на информации с сайта Венгерского управления финансами (PSZAF).

Центральные банки 
 Венгерский национальный банк (MNB)

Коммерческие банки 
Информация взята с сайта bankracio.hu
{|class="wikitable sortable" align="center" style="font-size: 95%"
|-
! Банк !! Основан !! Штаб-квартира!! Филиалы (на 2015) !! Страны-владельцы !! Сайт
|-
|OTP Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1949
|Будапешт
|align="center"| 388
| align="center"| 32,10%;  67,90%
|
|-
|K&H Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1986
|Будапешт
|align="center"| 210
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Erste Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1998
|Будапешт
|align="center"| 129
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Budapest Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1986
|Будапешт
|align="center"| 95
| align="center"| 99,73%;  0,27%
|
|-
|CIB Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1979
|Будапешт
|align="center"| 95
| align="center"| 100,00%
|
|-
|MKB Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1950
|Будапешт
|align="center"| 81
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Raiffeisen Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1986
|Будапешт
|align="center"| 68
| align="center"| 100,00%
|
|-
|UniCredit Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1990
|Будапешт
|align="center"| 56
| align="center"| 100,00%
|
|-
|FHB Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1997
|Будапешт
|align="center"| 51
| align="center"| 81,46%;  18,54%
|
|-
|Pannon Takarék Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2011
| Комаром
|align="center"| 45
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Сбербанк
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1993
|Будапешт
|align="center"| 30
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Duna Takarék
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1960
| Дьёр
|align="center"| 27
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Polgári Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1972
|Полгар
|align="center"| 22
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Kinizsi Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2007 (1958)
|Веспрем
|align="center"| 16
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Mohácsi Takarék Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1958
|Мохач
|align="center"| 15
| align="center"| 100,00%
|
|-
|MagNet Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1995
|Будапешт
|align="center"| 14
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Sopron Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1995
|Шопрон
|align="center"| 13
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Citibank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1985
|Будапешт
|align="center"| 10
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Oberbank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2007
|Будапешт
|align="center"| 8
| align="center"| 100,00%
|
|-
|AXA Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1998
|Будапешт
|align="center"| 7
| align="center"| 100,00%
| 
|-
|Banif Plus Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2010 (1998)
|Будапешт
|align="center"| 6
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Gránit Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2010 (1985)
|Будапешт
|align="center"| 2
| align="center"| 100,00%
|
|-
|BNP Paribas
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1991
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Cetelem Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1996
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Cofidis
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2005
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Eximbank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1994
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|ING Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 2008 (1991)
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|Merkantil Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1988
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|-
|NHB Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1990
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 98,47%;  1,53%
|
|-
|Porsche Bank
|style="text-align: right; padding-right: 1em;"| 1994
|Будапешт
|align="center"| 1
| align="center"| 100,00%
|
|}

 Рыночная доля банков Рыночная доля банков представлена по состоянию на 2015 год OTP Bank: 7966,48 млрд HUF
 UniCredit Bank: 2971,12 млрд HUF
 K&H Bank: 2607,22 млрд HUF
 Raiffeisen Bank: 1991,40 млрд HUF
 MKB Bank: 1974,41 млрд HUF
 Erste Bank: 1883,08 млрд HUF
 CIB Bank: 1730,13 млрд HUF
 Magyar Fejlesztési Bank (MFB)'': 1321,55 млрд HUF
 Budapest Bank: 963,67 млрд HUF
 FHB Bank: 894,74 млрд HUF

Специализированные кредитные учреждения 
 FHB Jelzálogbank  
 Fundamenta-Lakáskassza  
 Központi Elszámolóház és Értéktár  
 Magyar Export-Import Bank  
 Magyar Fejlesztési Bank  
 OTP Jelzálogbank  
 OTP Lakástakarékpénztár  
 UniCredit Jelzálogbank

Представительства зарубежных банков 
Действуют следующие представительства зарубежных банков:
  KDB Bank (1989)
  Commerzbank (1993)
  Deutsche Bank (1995)
  Bank of China (2002)

См. также 
 Список компаний Венгрии
 Экономика Венгрии

Примечания 

 
Венгрия
Банки